Stuibenbach ist der Name folgender Fließgewässer:
 Stuibenbach (Lech), linker Zufluss des Lechs aus den Allgäuer Alpen vor Weißenbach am Lech, Bezirk Reutte, Tirol
 Stuibenbach, auch Nederbach, rechter Zufluss der Ötztaler Ache in den Stubaier Alpen bei Sautens, Bezirk Imst, Tirol
 Stuibenbach, linker Hauptstrang-Oberlaufabschnitt bis zum Laufbach des Oybachs in den Allgäuer Alpen im Gebiet von Markt Oberstdorf, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Stuibenbach (Pitze), rechter Zufluss der Pitze in den Ötztaler Alpen vor Jerzens, Bezirk Imst, Tirol
 Stuibenbach (Weiler Ach), linker Zufluss der Weiler Ach in den Allgäuer Alpen an der Bachtelmühle, Gemeinde Bolsterlang, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Stuibental ist ein Talname:
 Stuibental, linkes Bachtal zur Vils (zum Lech) bei Schattwald, Bezirk Reutte, Tirol

Siehe auch:
 Stubenbach